Palmira (Colombia), een stad in het Colombiaanse departement Valle del Cauca
Palmira (Cuba), een gemeente in de Cubaanse provincie Cienfuegos
Palmira (Mendoza), een plaats in de Argentijnse provincie Mendoza
Palmira (Táchira), een plaats in de Venezolaanse staat Táchira
Palmira, een deelgemeente (corregimiento) van Boquete in Panama

Zie ook
Palmyra (doorverwijspagina)